La division maritime de la République du Vietnam (RVNMD, vietnamien : Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến) faisait partie des forces armées du Sud-Vietnam. Il a été créé par Ngo Dinh Diem en 1954 alors qu'il était Premier ministre de l'État du Vietnam, qui est devenu la République du Vietnam en 1955. Le commandant le plus ancien était le lieutenant-général Le Nguyen Khang. En 1969, le VNMC avait un effectif de 9 300, 15 000 en 1973, et 20 000 en 1975.

La Division Marine trouve ses origines dans les divisions Commandos Marine formées en France, recrutées et placées sous le commandement de la Marine française mais officiellement incorporées en 1960.[3] À partir de 1970, les Marines sud-vietnamiens et la division aéroportée se sont considérablement développés, supplantant les Rangers vietnamiens indépendants basés dans les hauts plateaux du centre en tant qu'unités d'élite les plus populaires pour les volontaires. Avec l'Airborne, la Division Marine a formé la Réserve générale avec la transformation stratégique sous la vietnamisation, avec des unités d'élite et hautement mobiles destinées à être déployées dans les points d'attaque et les incursions de l'Armée populaire du Vietnam. À ce moment-là, le niveau d'entraînement s'était considérablement amélioré et le général américain Creighton Abrams, qui supervisait la vietnamisation, a déclaré que l'Airborne et les Marines du Sud-Vietnam n'avaient pas d'unités comparables pour l'égaler dans le PAVN.

Cette division avait remporté un total de 9 citations présidentielles américaines, le 2e bataillon "Crazy Buffaloes" en gagnant deux.

Histoire 
Le Corps des Marines vietnamien a ses origines pendant la domination française de l'Indochine. L'accord franco-vietnamien de 1949 stipulait que les forces armées vietnamiennes devaient comprendre des forces navales dont l'organisation et la formation seraient assurées par la marine française.

Division maritime de l'Organisation de la République du Vietnam

En mars 1952, la marine du Vietnam a été créée. En 1953, les gouvernements français et vietnamien ont convenu d'augmenter la taille de l'armée nationale vietnamienne, de sorte qu'une augmentation de la taille de la marine vietnamienne a également été jugée nécessaire. Alors qu'ils débattaient du contrôle des flottilles fluviales par l'armée ou la marine, le vice-amiral français Philippe Auboyneau proposa pour la première fois l'organisation d'un corps de marine vietnamien. Lorsque les Français se sont retirés du Vietnam en 1954, le Corps des Marines vietnamiens était une composante de la Marine vietnamienne. Le Marine Corps se composait d'un quartier général, de quatre compagnies fluviales et d'un bataillon de débarquement. Le 13 octobre 1954, le Premier ministre Ngo Dinh Diem signe un décret gouvernemental créant formellement au sein de l'établissement naval une section d'infanterie, puis d'effectif de brigade, qui sera désignée plus tard sous le nom de Marine Corps (VNMC). 

Fin décembre 1964, lors de la bataille de Binh Gia, le 4e bataillon de marines subit 60 % de pertes alors qu'il tentait de secourir une force de Rangers piégée.

Le 30 mai 1965, lors de la bataille de Ba Gia, le 3e bataillon de marines faisait partie d'un groupe de travail avec le 2e bataillon, 51e régiment d'infanterie, 25e division, le 39e bataillon de Rangers et un escadron de véhicules blindés de transport de troupes M113 pour reprendre Ba Gia qui avait été capturé la veille par le VC. Le VC a d'abord attaqué le  bataillon, 51e d'infanterie, puis a tendu une embuscade au  bataillon de marine alors qu'il tentait de soutenir le 2/51e, forçant les deux unités à se retirer à Phuoc Loc. Le matin du 31 mai, le VC a renouvelé ses attaques en capturant Phuoc Loc et en attaquant les 39th Rangers, infligeant de lourdes pertes. Les pertes totales des Sud-Vietnamiens étaient de 392 hommes tués et portés disparus.

Du 7 au 10 septembre 1965, le  bataillon de marines a participé à l'opération Piranha sur la péninsule de Batangan avec les forces de la marine américaine.

Du 6 au 22 août 1966, 3 bataillons de marine ont participé à l'opération Colorado / Lien Ket 52 avec les  et  bataillons ARVN,  division et des éléments de la 1re division de marine américaine contre la 2e division de l'armée populaire du Vietnam (PAVN) dans le Hiệp Đức Quartier.

Du 6 au 15 janvier 1967, les  et  bataillons de marines ont participé à l'opération Deckhouse Five avec le 1er bataillon,  marines dans la province de Kiến Hòa.

Du 27 au 31 juillet 1967, le 3rd Marine Battalion a participé à l'opération Coronado II avec le 44th Ranger Battalion et la US Mobile Riverine Force (MRF) contre les unités VC dans le delta du Mékong. 

Du 15 au 19 novembre 1967, le 5e bataillon de marine a participé à l'opération Kien Giang 9-1 avec les  et  divisions de l'ARVN et la MRF contre la zone de base 470 du VC 263e bataillon dans l'ouest de la province de Định Tường. L'opération a rendu le combat du 263e Bataillon inefficace.

Le 4 décembre 1967, alors qu'il participait à l'opération Coronado IX avec la MRF, une flottille d'ATC transportant le  bataillon de marines a essuyé des tirs à 12 km à l'est de Mỹ Tho du VC 502e bataillon de la force locale dans une base fortifiée sur la rive ouest du Rach. Canal Ruong. Le VC a attaqué les bateaux avec des roquettes et des armes automatiques et les Marines ont été débarqués au nord de la position du VC et ont envahi la position, tuant plus de 100 VC et dispersant le reste. Peu de temps après, le  bataillon américain du  régiment d'infanterie débarque au sud du VC. Les combats sont intenses et le 4/47th Infantry est débarqué par hélicoptère à l'ouest de la position du VC. Au sud, le 3/47th Infantry rencontra la résistance de bunkers VC dispersés qui l'empêchaient de se lier aux Marines. Il y a eu 266 VC tués au total, principalement par des Marines. Les Marines ont perdu 40 tués et 107 blessés, tandis que les Américains ont subi 9 morts et 89 blessés.

Au cours de l'attaque de l'offensive du Tết sur l'enceinte de l'état-major interarmées, le  bataillon de marines, avec le  bataillon aéroporté et des éléments du  bataillon aéroporté, ont combattu le  bataillon VC Go Mon attaquant l'enceinte. 

Le 11 février 1968, pendant la bataille de Hue, la Force opérationnelle des Marines vietnamiens A, comprenant les 1er et 5e bataillons, a commencé à être transportée par hélicoptère dans la garnison de Mang Ca, quartier général de la 1re division dans le coin nord-est de la citadelle de Huế pour remplacer le 1ère Force opérationnelle aéroportée. Cependant, en raison du mauvais temps, ce déploiement ne serait pas terminé avant le 13 février. Le plan opérationnel était que les Marines se déplacent vers l'ouest depuis l'aérodrome de Tây Lộc, puis tournent vers le sud, mais ils furent bientôt arrêtés par de solides défenses PAVN; après deux jours, les Marines n'avaient avancé que de 400 mètres. Le 17 février, les Marines et le  Régiment ont repris leurs attaques vers le sud, tandis que la Compagnie Black Panther de la 1re Division a été déplacée pour soutenir le flanc droit du 1er Bataillon américain,  Marines, au cours des 3 prochains jours, ces forces réduiraient lentement le périmètre du PAVN. Le 22 février, après un barrage de roquettes de 122 mm, le PAVN a contre-attaqué les Marines qui les ont repoussés avec le soutien de la Black Panther Company. Le 23 février, peu de progrès ont incité le général adjoint du COMUSMACV Creighton Abrams à suggérer la dissolution du Corps des Marines vietnamiens. Dans la nuit du 23 février, le PAVN a tenté une autre contre-attaque mais a été repoussé par des tirs d'artillerie et le  Régiment a lancé une attaque nocturne le long du mur sud de la Citadelle, à 05h00, ils ont hissé le drapeau sud-vietnamien sur la tour du drapeau de la Citadelle et a procédé à la sécurisation du mur sud à 10h25. Le  bataillon, le  régiment et la Black Panther Company ont repris la ville impériale contre une résistance minimale en fin d'après-midi. La dernière poche restante de PAVN à l'angle sud-ouest de la Citadelle a été éliminée lors d'une attaque du  bataillon de marine aux premières heures du 25 février. 

Du 11 mars au 7 avril 1968, la brigade de marine a participé à l'opération Quyet Thang dans la province de Gia Định avec la division aéroportée et la 199e brigade d'infanterie légère américaine pour rétablir le contrôle sud-vietnamien sur les zones immédiatement autour de Saigon à la suite de l'offensive du Têt.

Après minuit le 20 septembre lors de l'offensive de phase III, le 1er bataillon VC, 272e régiment, a attaqué un avant-poste des forces régionales dans le hameau de Phước Tân, à 20 km à l'ouest de la ville de Tay Ninh, perdant 35 morts dans le bref assaut. Le 1er bataillon de marine a été déployé à Phước Tân plus tard dans la journée pour se défendre contre tout nouvel assaut. Ce soir-là, le 271e Régiment a attaqué, l'assaut a été repoussé avec un soutien aérien et d'artillerie, tuant 128 VC et 6 capturés. Le 8e bataillon aéroporté a également été déployé à Phước Tân et dans la nuit du 27 septembre, le 272e régiment a de nouveau attaqué, perdant 150 tués.

Le 15 janvier 1969, le 1er Bataillon de Marines rejoint l'opération Goodwood avec la 1ère Force opérationnelle australienne remplaçant la  Brigade aéroportée. Bataillon de Marine.

Au cours de l'opération Lam Son 719 le 21 mars 1971, les Marines de la base d'appui-feu Delta, au sud de la route 9 au Laos, ont subi d'intenses attaques au sol et d'artillerie. Lors d'une tentative d'extraction de la force, sept hélicoptères ont été abattus et 50 autres ont été endommagés, mettant fin à la tentative d'évacuation. Les Marines ont finalement éclaté de l'encerclement et ont marché vers la sécurité de l'hôtel FSB, qui a ensuite été abandonné à la hâte. probablement pour les empêcher de répandre des histoires sur les pertes subies lors de l'opération. Un conseiller américain qui a observé les Marines avant et après l'opération a déclaré que "C'étaient des hommes courageux, bien dirigés, bien approvisionnés qui avaient un certain élan et une certaine confiance en eux quand ils sont entrés. Quand ils sont sortis, ils avaient été Ils savaient qu'ils avaient été fouettés et ils ont agi comme s'ils avaient été fouettés."

Mais malheureusement le 30 avril 1975 lorsque Saigon est tombée l'armée Sud-Vietnamienne fut dissoute.

Références 

Forces armées du Viêt Nam